Caffè – bevanda ottenuta dalla torrefazione e macinazione dei semi della pianta del caffè
Caffè – nome comune della pianta da cui si ricava la bevanda
Caffè – nome comune del locale (detto anche caffetteria) in cui si serve la bevanda

Editoria
Il Caffè – storica rivista letteraria decadale italiana (1764-1766), diretta da Pietro Verri
Il Caffè – periodico settimanale italiano (1924-1925) diretto da Riccardo Bauer
Il Caffè – rivista letteraria mensile italiana (1953-1986) diretta da Giambattista Vicari
Il Caffè – periodico settimanale pubblicato a Locarno, fondato nel 1994
Il Caffè illustrato – rivista letteraria bimestrale italiana, fondata nel giugno 2001 da Walter Pedullà e altri
Il Caffè settimanale – periodico settimanale italiano pubblicato nelle province di Roma e Latina dal 2002

Persone
Federico Caffè – economista italiano
Nino Caffè – pseudonimo di Antonio Bettini, pittore italiano

Altro 
 Il caffè – film TV del 1970, diretto da Rainer Werner Fassbinder
 Caffè – film del 2016 diretto da Cristiano Bortone
 Caffè – singolo di Bresh del 2021

Pagine correlate
 Café